Das German Darts Masters war ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurde vom 19. bis zum 21. April 2014 zum dritten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es war das dritte Event der European Tour, welche im Rahmen der Pro Tour 2014 durchgeführt wurde. Austragungsort war zum ersten Mal das Maritim Hotel in Berlin.

Titelverteidiger war Steve Beaton. Sieger wurde Phil Taylor, der das Turnier zum ersten Mal gewinnen konnte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus in allen Runden war ein best of 11 legs.
Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 100.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
Für das German Darts Masters 2014 waren folgende 48 Spieler qualifiziert:

 Die 16 erstplatzierten Spieler der PDC Pro Tour Order of Merit – Stand 17. März 2014 –, von denen alle gesetzt waren
 Die 20 Gewinner des German Darts Masters UK Qualifier vom 21. März 2014
 Die 8 Gewinner des German Darts Masters European Qualifier vom 18. April 2014
 Die 4 Gewinner des German Darts Masters German Qualifier vom 18. April 2014

PDC Pro Tour Order of Merit
  Michael van Gerwen
  Dave Chisnall
  Brendan Dolan
  Kim Huybrechts
  Peter Wright
  Robert Thornton
  Jamie Caven
  Steve Beaton
  Wes Newton
  Mervyn King
  Ian White
  Simon Whitlock
  Adrian Lewis
  Justin Pipe
  Phil Taylor
  Andy Hamilton

German Darts Masters UK Qualifier
  Paul Nicholson
  Joe Murnan
  Ronnie Baxter
  Andy Smith
  Michael Smith
  Peter Hudson
  Jamie Lewis
  Alex Roy
  Ross Smith
  Steve Douglas
  Stephen Bunting
  Steve Hine
  Dean Winstanley
  Steve West
  Mark Webster
  David Pallett
  Kirk Shepherd
  John Henderson
  Andrew Gilding
  Michael Mansell

German Darts Masters European Qualifier
  Jarkko Komula
  Raymond van Barneveld
  Jani Haavisto
  Ronny Huybrechts
  Jelle Klaasen
  Vincent van der Voort
  Jerry Hendriks
  Magnus Caris

German Darts Masters German Qualifier
  Andree Welge
  Max Hopp
  Marcel Hausotter
  Jyhan Artut

Ergebnisse

Vorrunde 
Alle ungesetzten Spieler begannen in der 1. Runde (Vorrunde). Sie wurde am 19. April 2014 ausgetragen.

Finalrunde 
In Runde 2 trafen die gesetzten Spieler auf die Sieger der 1. Runde. Die Endrunde wurde am 20. und 21. April ausgetragen.

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum wurde die Veranstaltung nicht im TV ausgestrahlt.

International wurden alle Spiele durch die PDC auf pdc.tv direkt übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de
 Turnierverlauf auf dartn.de

Einzelnachweise 

2014
European Darts Tour 2014
Sportveranstaltung in Berlin